Циркуше могу бити:

 Циркуше (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Циркуше в Тухињу, насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија